Justin (Texas) — cidade do estado norte-americano do Texas
Justin.tv — site de streaming de vídeos
Justin Bieber — cantor e produtor de música canadiano

Desambiguações de antropônimos